Ban Lat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phetchaburi, Thailanda, cu o populație de 50.351 de locuitori și o suprafață de 298,138 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 18 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 115 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phetchaburi